Coulson ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Coulson (* 1982), englische Boxerin
 Andy Coulson (* 1968), britischer Journalist und Politikberater
 Bernie Coulson (* 1965), kanadischer Schauspieler
 Catherine E. Coulson (1943–2015), amerikanische Schauspielerin
 Charles Coulson (1910–1974), britischer Chemiker
 Christian Coulson (* 1978), britischer Schauspieler
 D’Arcy Coulson (1908–1996), kanadischer Eishockeyspieler
 Hayden Coulson (* 1998), englischer Fußballspieler
 Joseph Coulson (* 1957), US-amerikanischer Dichter und Autor
 Juanita Coulson (* 1933), US-amerikanische Science-Fiction- und Fantasy-Autorin, Fanzine-Herausgeberin und Filk-Musikerin
 William D. E. Coulson (1942–2001), US-amerikanischer Klassischer Archäologe